Christoforidou ist der Familienname folgender Personen:

 Katerina Christoforidou (* 1984), griechische Turnerin 
 Maria Christoforidou (* 1964), griechische Gewichtheberin